Ulica Świętego Idziego w Krakowie
 Ulica Świętego Idziego we Wrocławiu

Idziego